Леони́д Макси́мов:
 
 Максимов, Леонид Иванович (ранее 1964 — ?) — советский партийный государственный деятель, министр производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР.